La nazionale sperimentale di pallacanestro dell'Italia è la seconda squadra della nazionale di pallacanestro italiana, che occasionalmente funge da supporto e sviluppo per la prima squadra.
Nata nel 1985, gioca la sua prima partita contro la nazionale di Hong Kong (partita finita 42-113 in favore degli azzurri).
Ha preso parte a quattro edizioni dei Giochi del Mediterraneo sostituendo la nazionale A.

Partecipazioni a tornei internazionali

Roster attuale
Roster aggiornato al 29 giugno 2022:

Staff tecnico
Allenatore: Marco Ramondino
Assistente allenatore: Davide Villa
Assistente allenatore: Riccardo Fois
Medico: Roberto Ciardo
Fisioterapista: Biagio Di Giorgio Giannitto
Funzionario FIP: Marco Treppiccioni
Preparatore fisico: Dario De Conti
Team Manager: Matteo Cirelli

Nazionali giovanili 
La nazionale italiana presenta categorie diverse di nazionali giovanili:
 Nazionale Under 20 (ex Nazionale under 23, ex Nazionale Juniores)
 Nazionale Under 18 (ex Nazionale Cadetti)
 Nazionale Under 16 (ex Nazionale Allievi)

Collegamenti esterni 
 Sito ufficiale

 Sperimentale